Arethusa (nimf), een zeenimf uit de Griekse oudheid
 Arethusa (geslacht), een geslacht uit de orchideeënfamilie